Полений (Pollenius) може да се отнася за:

 Полений Авспекс, управител на провинция Дакия (?190–?192/193)
 Полений Авспекс, управител на провинция Долна Мизия (193/194-195), суфектконсул по времето на император Комод
 Тиберий Полений Армений Перегрин, консул 244 г.
 Поления Хонората, дъщеря на консула от 244 г.

Други:
 Полиен (Pollienus)
 Полиен Себен (Pollienus Sebennus), командир на II Италийски легион (Legio II Italica) (205/206 г.)